Stacherl ist der Name folgender Orte:
 ein Gemeindeteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting

Stacherl ist der Familienname folgender Personen:
 Willibald Stacherl (* 1947), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Stachel